Pulcinella – maschera campana della Commedia dell'arte

Teatro
 Pulcinella – balletto di Igor' Fëdorovič Stravinskij

Cinema
 Pulcinella – cortometraggio d'animazione di Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati del 1973

Musica
 Pulcinella – album discografico di Santo & Johnny del 1965

Zoologia
 Pulcinella dai ciuffi – nome comune della Fratercula cirrhata, uccello della famiglia Alcidae
 Pulcinella di mare – nome comune della Fratercula arctica, uccello della famiglia Alcidae